Existieron al menos tres buques en la Armada Imperial Rusa que fueron bautizados en honor a Riúrik, el semi-legendario fundador de Rusia:

 , una fragata que sirvió durante la guerra de Crimea.
 , un crucero acorazado hundido durante la batalla de Ulsan (guerra ruso-japonesa).
 , un crucero acorazado construido por Vickers que sirvió durante la primera guerra mundial.